Toponímia:
 La Roche-Bernard, municipi francès al departament de Morbihan (regió de Bretanya)
 La Roche-Blanche (Loira Atlàntic), municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira)
 La Roche-Blanche (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat
 La Roche-Canillac, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 La Roche-Chalais, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 La Roche-Clermault, municipi francès al departament de l'Indre i Loira
 La Roche-Derrien, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 La Roche-de-Glun, municipi francès al departament de la Droma
 La Roche-de-Rame, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roche-des-Arnauds, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roche-en-Ardenne, municipi belga de la província de Luxemburg a la regió valona
 La Roche-en-Brenil, municipi francès al departament de la Costa d'Or
 La Roche-Guyon, municipi francès al departament de Val-d'Oise
 La Roche-l'Abeille, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 La Roche-Mabile, municipi francès al departament de l'Orne
 La Roche-Maurice municipi francès al departament de Finisterre (regió de Bretanya)
 La Roche-Morey, municipi francès al departament de l'Alt Saona
 La Roche-Noire, municipi francès al departament del Puèi Domat
 La Roche-Posay, municipi francès al departament de la Viena
 La Roche-Rigault, municipi francès al departament de la Viena
 La Roche-sur-Foron, municipi francès al departament de l'Alta Savoia
 La Roche-sur-Grane, municipi francès al departament de la Droma
 La Roche-sur-le-Buis, municipi francès al departament de la Droma
 La Roche-sur-Yon, municipi francès al departament de Vendée i a la regió del País del Loira
 La Roche-Vanneau, municipi francès al departament de la Costa d'Or
 La Roche-Vineuse, municipi francès al departament de Saona i Loira
 Baulme-la-Roche, municipi francès al departament de la Costa d'Or
 Beaulieu-sous-la-Roche, municipi francès al departament de Vendée
 Cantó de La Roche-Bernard, divisió administrativa francesa al departament de Morbihan
 Cantó de La Roche-Derrien, divisió administrativa francesa al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Cantó de La Roche-sur-Foron, cantó francès al districte de Bonneville (departament de l'Alta Savoia)
 Cantó de La Roche-sur-Yon-Nord, cantó francès al districte de La Roche-sur-Yon (departament de la Vendée)
 Cantó de La Roche-sur-Yon-Sud, cantó francès al districte de La Roche-sur-Yon (departament de la Vendée)
 Colroy-la-Roche, municipi al departament del Baix Rin (regió del Gran Est, França)
 Comtat de la Roche, jurisdicció feudal de Borgonya, centrada a la Roche-en-Montagne
 Comtat de la Roche (Lorena), jurisdicció feudal de la Baixa Lotaríngia
 Comunitat de comunes de la Roche-aux-Fées, estructura intercomunal francesa
 Districte de La Roche-sur-Yon, districtes del departament francès de la Vendée (regió del País del Loira)
 Neuviller-la-Roche, municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Saint-Blaise-la-Roche, municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Saint-Laurent-la-Roche, municipi francès al departament del Jura
 Saint-Pierre-la-Roche, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Saint-Priest-la-Roche, municipi francès al departament del Loira
 Miscel·lània:
 família de la Roche, noble dinastia originària de La Roche-sur-l'Ognon, antiga comuna de Rigney a l'actual Franc Comtat, França
 Hoffmann-La Roche, empresa farmacèutica, amb la seu principal a la ciutat de Basilea (Suïssa)
 Batalla de la-Roche-aux-Moines, combat lliurat el 1214 prop de la moderna Savennières al Maine-et-Loire
 Sophie von La Roche (Kaufbeuren, Baviera, 1731- Offenbach, Hessen, 1807), escriptora
 Alícia de la Roche (? - 1282), senyora de Beirut, regent de Beirut, muller de Joan II d'Ibelín